Луи Пьер Эдуар Биньон (; 1771—1841) — французский политик, дипломат, публицист и историк; министр иностранных дел Франции.

Биография

Луи Биньон родился 3 января 1771 году в департаменте Нижней (Приморской) Сены в местечке . Образование получил в городе Париже в коллеже Лизье.

Во время Великой французской революции поступил в армию рядовым и в 1797 году начал свою дипломатическую карьеру.

После вступления французов в Берлин, он был назначен французским комиссаром при прусских властях, затем до 1808 года заведовал государственными имуществами и финансами в занятых землях, в 1809 году отправился полномочным министром в Баден и вскоре был назначен французским генеральным администратором в Австрию, а затем получил назначение в столицу Польши, где он провел почти три года.

При начале похода 1812 года на Россию он был комиссаром французского правительства в Вильне, а при отступлении французской армии заменил де-Прада на его посольском посту в Варшаве.

По возвращении во Францию жил в деревне. При первой Реставрации написал «Exposé comparatif de l’état financier, militaire, politique et moral de la France et des principales puissances de l’Europe» (Париж, 1815).

Во время Ста дней Наполеон I назначил его помощником статс-секретаря в министерстве иностранных дел и после битвы при Ватерлоо — министром.

После второй Реставрации он был выбран в 1817 году депутатом, выступил против исключительных законов и за возвращение изгнанников; кроме того, он был ревностным защитником избирательного закона. Общее внимание возбудили его политические и публицистические сочинения.

По желанию Наполеона Бонапарта, которое последний выразил в своем завещании, Биньон написал «Histoire de France, depuis le 18 brumaire jusqu’à la paix de Tilsit» (7 т., Пар., 1827—38; нем. Газе, 6 т., Лейпц., 1830—31) и продолжение её «Histoire de France, depuis la paix de Tilsit jusqu’en 1812» (4 т., Пар., 1838; нем. Альвенслебен, 6 т., Мейс., 1838—40).

Во время Июльской революции 1830 года он был назначен временным правительством — министром иностранных дел, а 11 августа, Луи-Филиппом — членом совета министров Франции. Но уже в ноябре 1830 года он снова вышел из министерства.

После победы доктринеров Биньон решительно примкнул к оппозиции. В 1837 году он был возведен в достоинство пэра Франции.

Луи Пьер Эдуард Биньон умер в Париже 6 января 1841 года.

После его смерти Минье издал «Souvenirs d’un diplomate» с подробной биографией Биньона (Париж, 1864).

Его заслуги перед отечеством были отмечены орденом Почётного легиона.

Библиография

 «Exposé comparatif de l’état financier, militaire, politique et moral de la France et des principales puissances de l’Europe» (Париж, 1815)
 «Coup d’oeil sur les démêlés de cours de Bavière et de Bade» (Париж, 1818);
 «Des proscriptions» (Париж, 3 т., 1819—20);
 «Du congrès de Troppau» (Париж, 1821);
 «Les cabinets et les peuples» (Париж, 1822).
 «Histoire de France, depuis le 18 brumaire jusqu’à la paix de Tilsit» (7 т., Париж, 1827—38; нем. Газе, 6 т., Лейпц., 1830—31) 
 «Histoire de France, depuis la paix de Tilsit jusqu’en 1812» (4 т., Париж, 1838; нем. Альвенслебен, 6 т., Мейс., 1838—1840).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Nordisk familjebok.

Министры иностранных дел Франции
Пэры Франции
Политики по алфавиту
Политики Франции
Политики XIX века
Дипломаты Франции
Дипломаты XIX века
Публицисты по алфавиту
Публицисты Франции
Публицисты XIX века
Историки по алфавиту
Историки Франции
Историки XIX века
Члены Академии моральных и политических наук